END steht für:
 END Verkehrsgesellschaft, ein ehemaliges Verkehrsunternehmen aus Baden-Württemberg 
 Straßenbahn Esslingen–Nellingen–Denkendorf, Überlandstraßenbahn von Esslingen am Neckar nach Nellingen und von dort auf zwei getrennten Strecken weiter nach Denkendorf und Neuhausen
 Equipes Notre-Dame, geistliche Gemeinschaft in der katholischen Kirche
 European Nuclear Disarmament, europäische Friedensbewegung aus Großbritannien 
 END (Band), Schweizer Alternative-Rock-Popband
 Vance Air Force Base (IATA-Code), Militärflughafen in Enid (Oklahoma), Garfield County, Oklahoma

End steht für:
 End (Bad Staffelstein), Ortsteil der Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Spielabschnitt im Sport, siehe Aufnahme (Sport)
 Spielerposition im American Football, die heute nicht mehr benutzt wird, siehe Wide Receiver

End ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter End (* 1953) deutscher Fotograf
 Noël van ’t End (* 1991), niederländischer Judoka
 Willi End (1921–2013), österreichischer Bergsteiger und Fotograf
 Wolfgang End (1939–2008), deutscher Feldhockeyspieler

end steht für:
 Ende-Li'o (ISO-639-3-Code), Varietät des im Zentralteil von Flores (Indonesien) gesprochenen Dialektclusters Li'o

Siehe auch:
 Ende
 Endt
 Ent

END